VM i mountainbike er verdensmesterskaberne i mountain bike konkurrencerne i cross country, downhill, four-cross, cross-country eliminator og trialsløb. VM i mountainbike organiseres af Union Cycliste Internationale (UCI) og vinderne får en guldmedalje og får retten til at iføre sig regnbuetrøjen i et helt år efter VM i konkurrencer i samme disciplin. I modsætning til andre UCI-løb, så organiseres VM i mountainbike efter nationalitet og ikke efter kommercielle hold. Løbet aftholdes normalt hen mod slutningen af sæsonen.

Værtsbyer